Brandon Knight (basket-ball) (né en 1991), joueur américain de basket-ball ;
 Brandon Knight (baseball) (né en 1975), joueur américain de baseball.